Zapasy na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018, odbyły się w dniach 12–14 kwietnia 2018 w kompleksie sportowym – Carrara Sports and Leisure Centre w Gold Coast. W zawodach wystąpiło 103 zawodników z 22 państw.

Tabela medalowa

Wyniki

Mężczyźni styl wolny

Kobiety styl wolny 

 Mercy Genesis z Nigerii zajęła 3 miejsce w kategorii 50 kg, ale nie przyznano jej medalu, bo w tej wadze startowały tylko cztery zawodniczki.

Łącznie medale w latach: 1930-2018

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki zawodów na oficjalnej stronie igrzysk
 Wyniki pdf
 Wyniki na stronie Fila

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2018
2018 w zapasach
Zapasy w Australii
Zapasy na Igrzyskach Wspólnoty Narodów